El nombre Anastacia puede referirse a:

 Anastacia, cantante estadounidense;
 Anastacia, álbum homónimo de la artista anterior; o
 la princesa Anastasia Nikoláyevna de Rusia, hija más joven del zar Nicolás II.